Aleksej Alekseevič Bobrinskij – ufficiale russo
 Aleksej Grigor'evič Bobrinskij – figlio illegittimo di Grigorij Grigor'evič Orlov e di Caterina II di Russia